Il nome Giuseppe Molinari si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

 Giuseppe Molinari (1938) – arcivescovo
 Giuseppe Molinari – garibaldino partecipante alla spedizione dei Mille
 Giuseppe Molinari (1954) – politico
 Giuseppe Molinari – ciclista
 Giuseppe Molinari – cavaliere (1918-)
 Giuseppe Molinari (1912-1990) – politico